Okręty US Navy o nazwie USS "Columbine":
 Pierwszy  był bocznokołowym holownikiem, który został zbudowany w 1850 i zakupiony przez US Navy w 1862.
 Drugi  był okrętem zaopatrzeniowym latarni. Służył w US Navy w latach 1917-19.

Columbine